Atlacomulchensi – abitanti di Atlacomulco de Fabela
Atlacomulchensi – abitanti di Atlacomulco